Lant, mint általános hangszertani kategória
 Nyugati lant, a 16–17. századi Európa népszerű pengetős hangszere
 Járomlant, azaz líra
 Íjlant vagy pluriarc
 Lant csillagkép